

Финал

Межрегиональные объединения

Дальний Восток

Сибирь

Западная Сибирь

Урал

Первая лига

Вторая лига

Переходный турнир

Северо-Запад

Москва

Чемпионат

Кубок

Московская область

Золотое кольцо

Черноземье

Приволжье

ЮФО-СКФО 

Соревнования по мини-футболу в России